Jagd auf Dillinger ist der deutsche Titel der folgenden Filme (Originaltitel: Dillinger):

* Jagd auf Dillinger (1945), US-amerikanischer Gangsterfilm
 Jagd auf Dillinger (1973), US-amerikanischer Gangsterfilm